Mikael Samuelsson, švedski hokejist, * 23. december 1976, Mariefred, Švedska.

Samuelsson je eden redkih hokejistov s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. V svoji dolgoletni karieri je igral za več evropskih klubov, v ligi NHL pa za klube Florida Panthers, Pittsburgh Penguins, New York Rangers in San Jose Sharks, Detroit Red Wings in Vancouver Canucks. Z Detroitom je osvojil Stanleyjev pokal v sezoni 2007/08. Skupno je v ligi NHL odigral 699 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 149 golov in 197 podaj, ter 104 tekem končnice, na katerih je dosegel 23 golov in 37 podaj.  	

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 2006, kjer je bil dobitnik zlate medalje, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate medalje, prav tako leta 2006.

Pregled kariere 

|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 30
| 8
| 6
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 22
| 13
| 12
| 25
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 29
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 31
| 8
| 8
| 16
| +3
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 16
|-
| IK Nyköpings NH 90
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 27
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 18
| 13
| 10
| 23
|
| 26
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 40
| 4
| 3
| 7
| -4
| 76
|
| 11
| 7
| 2
| 9
| +2
| 6
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 00/01
|
| 66
| 32
| 46
| 78
| +31
| 58
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 00/01
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 01/02
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 67
| 6
| 10
| 16
| +10
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 58
| 8
| 14
| 22
| 0
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 22
| 2
| 0
| 2
| -21
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 03/04
|
| 37
| 3
| 6
| 9
| 0
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 12
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 29
| 7
| 13
| 20
| +1
| 45
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +2
| 24
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 71
| 23
| 22
| 45
| +27
| 42
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| +7
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 18
| 3
| 8
| 11
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 18
| 3
| 8
| 11
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 73
| 11
| 29
| 40
| +21
| 26
|
| 22
| 5
| 8
| 13
| +8
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 81
| 19
| 21
| 40
| 0
| 50
|
| 23
| 5
| 5
| 10
| +7
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 09/10
|
| 74
| 30
| 23
| 53
| +10
| 64
|
| 12
| 8
| 7
| 15
| +7
| 16
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 10/11
|
| 75
| 18
| 32
| 50
| +8
| 36
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| -4
| 8
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 11/12
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 11/12
|
| 48
| 13
| 15
| 28
| +2
| 14
|
| 7
| 0
| 5
| 5
| -1
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 12/13
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 13/14
|
| 26
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 13/14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 14/15
|
| 37
| 13
| 13
| 26
| -3
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1089
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" | 336
| bgcolor="#7FFF00" | 601
| bgcolor="#7FFF00" | +89
| bgcolor="#7FFF00" | 758
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 110
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti IK Nyköpings
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti SC Rapperswil-Jona
Hokejisti HC Genève-Servette
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Djurgårdens IF
Zmagovalci Stanleyjevega pokala